Lombeek kan betrekking hebben op:

 Sint-Katherina-Lombeek, een deelgemeente van Ternat
 Borchtlombeek, een deelgemeente van Roosdaal
 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek, een deelgemeente van Roosdaal
 Oplombeek, een gehucht in de gemeente Gooik
 Lombeek (beek), een beek in België